Fattoria dei corpi (o body farm) – terreno su cui sono depositati all'aperto vari cadaveri destinati all'osservazione scientifica
La fabbrica dei corpi (The Body Farm) – romanzo del 1994 di Patricia Cornwell
Body Farm - Corpi da reato (The Body Farm) – serie televisiva britannica del 2011